USS Charlotte ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

 fue una goleta de los Estados Confederados de América capturada por las fuerzas federadas en 1862 y utilizada hasta 1867.
 fue un el crucero acorazado North Carolina renombrado en 1920, un año antes de ser dado de baja.
 fue una fragata usada por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
 es un submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles, dado de alta en 1994 y actualmente en activo. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos